Curupira ist:

 eine Gestalt aus der Tupí-Guarani-Mythologie der Amazonasregion Brasiliens, siehe Curupira
 eine Gattung der Olacaceae, Unterfamilie Ximenioideae, siehe Curupira (Gattung)